Bragg Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bragg Mountain (Mississippi)
 Bragg Mountain (Wyoming)